Lahmiales är en ordning av svampar. Lahmiales ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lahmiales